European Tour 2014/2015 – Turniej 5 − siódmy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2014/2015. Turniej ten rozegrany został w dniach 11-14 grudnia 2014 w Sports Complex Casal Vistoso w Lizbonie w Portugalii.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

|}

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 147  Ben Woollaston
 143  Barry Hawkins
 141, 101  Matthew Stevens
 140, 104, 100  Alfie Burden
 139, 116  Judd Trump
 138  Marco Fu
 137, 123  Andrew Higginson
 131, 117, 101  John Higgins
 131, 114  Kurt Maflin
 128  Mitchell Mann
 125  Jamie Jones
 119, 118  Aditya Mehta
 118, 115  Craig Steadman
 118  Joe Perry
 112  Allan Taylor 
 110, 102, 100  Stephen Maguire
 110  Gerard Greene

 109  Thepchaiya Un-Nooh
 108  Anthony Hamilton
 106  Graeme Dott
 106  Michael Holt
 105, 101  Dominic Dale
 105  Richard Beckham
 105  Marcus Campbell
 105  Jack Lisowski
 105  Tian Pengfei
 104  Mark Davis
 104  Mark King
 104  Chris Melling
 103  Alex Davies
 103  Peter Ebdon
 103  Joe Swail
 101  Xiao Guodong
 100, 100  David Gilbert

Przypisy 

Players Tour Championship 2014/2015
2014 w Portugalii
Sport w Lizbonie